Тинкер — многозначное понятие.

 Тинкер — порода лошадей.

Фамилия 
  (1926—2016) — американский медиаменеджер, председатель совета директоров и генеральный директор NBC (1981—1986), лауреат премии Пибоди (2004), отец Джона и Марка Тинкеров.
 Тинкер, Джеральд (род. 1951) — американский легкоатлет и игрок в американский футбол, олимпийский чемпион в эстафете 4×100 (1972).
  — новозеландский регбист, паралимпийский чемпион в смешанных командах (2004).
  (1875—1957) — британский политик, член Палаты общин (1923—1945).
  (ум. 1758) — губернатор Багамских Островов (1741—1758).
  — американский телепродюсер и сценарист, лауреат премии «Эмми» за лучший сценарий драматического телесериала (1986), сын Гранта Тинкера.
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Джэксонвилл Джагуарс».
  (1887—1942) — американский военный деятель, командующий 7-й воздушной армией (1941—1942).
 Тинкер, Марк (род. 1951) — американский телепродюсер и режиссёр, сын Гранта Тинкера.
  (род. 1998) — канадская хоккеистка, бронзовая медалистка чемпионата мира по хоккею с мячом на льду (2017).
  (ок. 1581—1620/1621) — английский пилигрим, пассажир судна «Мэйфлауэр», участник Мэйфлауэрского соглашения.
  (1876—1963) — американский англис, Стерлингский профессор Йельского университета (с 1923).

См. также 
 Microsoft Tinker — компьютерная игра-головоломка, выпущенная в 2008 году.